Die Ordnung Tymovirales ist ein Taxon (Verwandtschaftsgruppe) von Viren mit einzelsträngigem RNA-Genom in positiv-Strang-Orientierung, das linear und nicht segmentiert ist. Ihre Vertreter sind überwiegend Pflanzenviren. Der Name für Ordnung ist von der Virusfamilie Tymoviridae und diese wiederum von ihrer Typspezies, dem Turnip yellow mosaic virus abgeleitet.

Beschreibung 
 

Während die Virusteilchen (Virionen) der Vertreter der Familie Tymoviridae aus isometrischen, ikosaedrischen Kapsiden bestehen, findet man bei den anderen drei Familien filamentöse, helikale Kapsidsymmetrien. Aufgrund von Sequenzähnlichkeiten und ähnlichen Replikationsstrategien ist jedoch ein gemeinsamer evolutionärer Vorläufer für alle vier Familien anzunehmen, weshalb 2011 vom ICTV die neue Ordnung Tymovirales geschaffen wurde.

Systematik

Innere Systematik 

Nach der offiziellen Virus-Taxonomie des ICTV, Stand November 2018, umfasst die Ordnung Tymovirales folgende Familien:
 Familie Alphaflexiviridae 
 Gattung Allexivirus 
 Spezies Shallot virus X (Typus)
 Gattung Botrexvirus
 Gattung Lolavirus
 Gattung Mandarivirus
 Gattung Platypuvirus
 Gattung Potexvirus
 Gattung Sclerodarnavirus

 Familie Betaflexiviridae
 Unterfamilie Quinvirinae
 Gattung Carlavirus

 Gattung Foveavirus
 Spezies  (ASPV, Typus)
 Gattung Robigovirus
 Unterfamilie Trivirinae

 Gattung Capillovirus
 Spezies  (ASGV, Typus)
 Gattung Chordovirus
 Gattung Citrivirus

 Spezies  (CLBV, Typus)
 Gattung Divavirus
 Gattung Prunevirus
 Gattung Tepovirus

 Gattung Trichovirus
 Spezies  (ACLSV, Typus)

 Spezies  (CMLV)
 Gattung Vitivirus
 Spezies  (GVA, Typus)
 Spezies  (GVB)

 Familie Gammaflexiviridae
 Gattung Mycoflexivirus
 Spezies Botrytis virus F (Typus)

 Familie Deltaflexiviridae
 Gattung Deltaflexivirus
 Spezies Sclerotinia deltaflexivirus 1 (Typus)

 Familie Tymoviridae
 Gattung Maculavirus
 Gattung Marafivirus
 Gattung Tymovirus
 Spezies Gelbe-Rüben-Mosaikvirus, alias Rübenmosaikvirus, en.  (TYMV, Typus)
 Spezies Mildes Anden-Kartoffelmosaikvirus, en.  (APMMV0)

Äußere Systematik 
Koonin et al haben 2015 die Tymovirales taxonomisch (aufgrund ihrer Verwandtschaft) der von ihnen postulierten Supergruppe ‚Alphavirus-like superfamily‘ zugeordnet. Der Stammbaum dieser Supergruppe ist nach den Autoren wie folgt:

Die Mitglieder dieser vorgeschlagenen Supergruppe gehören verschiedenen Gruppen der Baltimore-Klassifikation an, in der Regel handelt es sich um einzelsträngige RNA-Viren positiver Polarität ((+)ssRNA, Baltimore-Gruppe 4), es sind aber auch – wie die Birnaviridae – doppelsträngige Vertreter (mit dsRNA gekennzeichnet, Baltimore-Gruppe 3) zu finden.

ICTV Master Species List #35 
Mit der neuen  des ICTV, ratifiziert im März 2020, ergibt sich abweichend folgendes Bild:

Von den Kitrinoviricota sind nur die Klassen mit den bereits genannten Familien gelistet, zwei weitere dieser Familien bleiben mit diesem Stand innerhalb der Orthornavirae noch ohne Zuordnung. Die „Alphavirus-like superfamily“ deckt sich im Wesentlichen mit dem Phylum Kitrinoviricota.

Als mögliches weiteres Mitglied dieses Phylums könnte eine vorgeschlagene Familie um das Chronische Bienenlähmungsvirus (CBPV) infrage kommen, wenn die Nodaviridae und die Tombusviridae dessen nächste Verwandte sind, die Unterschiede aber eine eigene Familie rechtfertigen (siehe dort).

Quellen 
 A. M. Q. King, M. J. Adams, E. B. Carstens, E. J. Lefkowitz (eds.): Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Amsterdam 2012, ISBN 978-0-12-384684-6, S. 901ff

Einzelnachweise 

Virusordnung